Cinco buques de la Royal Navy británica, han sido nombrados HMS Ramillies en memoria de la Batalla de Ramillies (23 de mayo de 1706):
HMS Ramilles fue un navío de línea de 82 cañones botado en  1664 con el nombre HMS Royal Katherine. Fue renombrado HMS Ramillies en 1706, y naufragó en 1760.
  fue un navío de 74 cañones botado en 1763. Resultó dañado e una tormenta en 1782 tras lo cual se perdió en un incendio.
 fue un navío de 74 cañones botado en 1785. Realizó tareas en Puerto desde 1831 y posteriormente desguazado en 1850.
  fue un acorazado de la clase Royal Sovereign botado en 1892 y desguazado en 1913.
 fue un acorazado de la clase Revenge botado en 1916. Realizó servicios en puerto desde 1945, y fue desguazado en 1948.
HMS Ramillies fue un proyecto de construcción de un submarino de la clase Resolution ordenado en 1964, y cancelado en 1965.

Nombres de buques británicos